George Coșbuc Főgimnázium (Kolozsvár)
 George Coșbuc Főgimnázium (Naszód)